

Patronyme 
Riccardi est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Alessio Riccardi (né en 2001), footballeur italien ;
 Andrea Riccardi (né en 1950), personnalité religieuse et politique italienne ;
 Arturo Riccardi (1878-1966), amiral italien ;
 Egidio Riccardi (mort en 1545), carme, d'origine italienne, théologien, procureur général et réformateur de son Ordre ;
 Franco Riccardi (1905–1968), escrimeur italien pratiquant l'épée ;
 Luigi Riccardi (1808-1877), peintre italien ;
 Marino Riccardi (né en 1958), homme politique saint-marinais ;
 Placide Riccardi (1844-1915), bénédictin italien ;
 Raffaello Riccardi (1899-1977), homme politique et directeur sportif italien.

Voir aussi 
Famille Riccardi, famille de l'aristocratie florentine.

Corps célestes 
 (12407) Riccardi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi 
 Riccardia, un genre de plante.

Patronyme italien